Metapseudidae är en familj av kräftdjur. Metapseudidae ingår i överfamiljen Apseudoidea, ordningen tanaider, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Metapseudidae 35 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Metapseudidae